Oops!… I Did It Again, Britney Spears amerikai popénekesnő második stúdióalbuma
Oops!… I Did It Again, Britney Spears második albumának címadó dala